Eugenio Fernández puede referirse a:

 Eugenio Fernández de Alvarado (1715-1780), militar español.
 Eugenio Fernández Quintanilla (1887-1932), arquitecto español.
 Eugenio Fernández Granell (1912-2001), pintor, escritor y poeta español.